Synowie Różowej Pantery (ang. Pink Panther and Sons, 1984-1985) – amerykański serial animowany wyprodukowany przez Hanna-Barbera i United Artists Television.
W Polsce emitowany w paśmie wieczorynki w od 1 do 15 sierpnia 1990 roku.

Opis fabuły 
Serial opowiada o przygodach synów Różowej Pantery Pinky'ego i Panky'ego oraz ich przyjaciół.

Bohaterowie 
 Różowa Pantera - znany z filmów krótkometrażowych różowy kocur. Jest ojcem Pinky'ego i Panky'ego.
 Pinky - różowy kocur, starszy syn Różowego.
 Panky - różowy kocur, młodszy syn Różowego.
 Chatta - purpurowa kocica.
 Murfel - zielony kocur.
 Rocko - żółty kocur, jest bokserem.
 Annie - rudo-czerwona kocica, jest złotą rączką.
 Punkin - błękitny kocur.

Obsada 
 Billy Bowles – Pinky
 B.J. Ward –
 Panky,
 Punkin
 Sherry Lynn – Chatta
 Frank Welker –
 Rocko,
 Finko
 Shane McCob – Murfel
 Jeannie Elias –
 Annie,
 Liona
 Marshall Efron – Howl

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 

Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 1984
Seriale telewizyjne zakończone w 1985